Barbour County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Barbour County Courthouse (Alabama)
 Barbour County Courthouse (West Virginia), NRHP-Nr. 80004014